Малик — арабское слово, означающее «царь», «король»:

 Малик — арабский монархический титул.
 Малик — мужское имя арабского происхождения.
 Малик — в исламской эсхатологии, ангел-страж ада.
 Малик (Малка) — божество древнеарабской мифологии.

Фамилия 
 Малик, Адам (1917—1984) — индонезийский политик, дипломат, журналист.
 Малик, Азиз (1916—1955) — пакистанский игрок в хоккей на траве.
 Малик, Аншу (род. 2001) — индийская женщина-борец.
 Малик, Арт (род. 1952) — британский киноактёр.
 Малик, Вина (род. 1984) — пакистанская модель, актриса и телеведущая.
 
 Малик, Зейн (род. 1993) — британский певец пакистанского происхождения. Участник британского бойз-бенда One Direction.
 Малик, Исаак Ефимович (1884—1975) — русский живописец, график.
 Малик, Марек (род. 1975) — чешский хоккеист.
 Малик, Мегна (род. 1971) — индийская киноактриса.
 Малик, Михаил Григорьевич (1911—1980) — военный моряк, капитан-лейтенант, Герой Советского Союза, участник советско-японской войны 1945 года.
 Малик, Мухаммад Асад (1941—2020) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Малик, Рехман (1951—2022) — пакистанский государственный деятель.
 Малик, Сакши (род. 1992) — индийская женщина-борец.
 Малик, Сергей Дмитриевич (род. 1966) — украинский автогонщик.
 Малик, Таши и Нунгши (род. 1991) — индийские сёстры-близняшки, первая в истории пара близнецов, вместе взошедших на вершину Джомолунгмы.
 Малик, Терренс (род. 1943) — американский режиссёр и сценарист.
 Малик, Фатимату Абдель (род. 1958) — мавританский политик.
 Малик, Шарль (1906—1987) — ливанский христианский философ, политический и государственный деятель.
 Малик, Яков Александрович (1906—1980) — советский дипломат.
 Малик, Ян — чехословацкий режиссёр, драматург и теоретик кукол.

Топоним 
 Малик — неолитическое поселение в Албании, давшее название одноименной археологической культуре.
 Малик — степь к северо-западу от Бухары.
 Рабат Малик — развалины укреплений в степи Малик недалеко от Бухары.
 Малик сардоба — сардоба (гигантская цистерна) в Рабат Малик.

Иные значения 
 Мали́к — название заячьих следов на снегу.

См. также 
 
 
 Абдул-Малик ибн Мерван
 Межидов, Абдул-Малик
 Малика
 Малика (имя)
 United Malika